Příjmení Glückselig nosí více významných osobností:

 Anton August Glückselig (1806–1867) – pražský německojazyčný historik, spisovatel a válečný veterán
 Josef Glückselig (1908–1986) – český malíř, krajinář
 Louisa Glückseligová-Pávová (1893–1955) – česká operní pěvkyně
 Zdeněk Glückselig (1883–1945) – český malíř, ilustrátor a restaurátor